Harem Scarem, un dessin animé en noir et blanc de 1928.
 Harem Scarem, un groupe de rock canadien.